L'île Booby ou en anglais Booby Island peut faire référence à plusieurs îles, dont l'origine vient de booby traduction du fou, une espèce d'oiseau : 
 Île Booby, située dans le Queensland en Australie
 Phare de l'île Booby située sur cette même île
 Île Booby située à Saint-Christophe-et-Niévès
 Île Booby située aux Îles Turques-et-Caïques

Voir aussi
 
 Île aux Fous
 Fou